Les élections municipales québécoises de 2001 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Centre-du-Québec

Aston-Jonction

Chester-Est

Daveluyville

Deschaillons-sur-Saint-Laurent

Ham-Nord

La Visitation-de-Yamaska

Laurierville

Lefebvre

Lemieux

Maddington

Norbertville

Notre-Dame-de-Lourdes

Parisville

Plessisville (ville)

Saint-Albert

Saint-Bonaventure

Saint-Célestin (municipalité)

Saint-Célestin (village)

Saint-Cyrille-de-Wendover

Saint-Edmond-de-Grantham

Saint-Eugène

Saint-Félix-de-Kingsey

Saint-François-du-Lac

Saint-Léonard-d'Aston

Saint-Lucien

Saint-Nicéphore

Saint-Pie-de-Guire

Saint-Pierre-Baptiste

Saint-Pierre-les-Becquets

Saint-Rémi-de-Tingwick

Saint-Rosaire

Saint-Valère

Saint-Zéphirin-de-Courval

Sainte-Brigitte-des-Saults

Sainte-Cécile-de-Lévrard

Sainte-Clotilde-de-Horton

Sainte-Élizabeth-de-Warwick

Sainte-Eulalie

Sainte-Françoise

Sainte-Marie-de-Blandford

Sainte-Perpétue

Sainte-Séraphine

Sainte-Sophie-de-Lévrard

Sainte-Sophie-d'Halifax

Tingwick

Victoriaville

Villeroy

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Centre-du-Québec
Histoire du Centre-du-Québec
 Résultat